Albert I de Vermandois (931/4-987) – hrabia Vermandois 943-987
 Albert I z Namur (ok. 950–1011) – hrabia Namur 998–1011
 Albert I Wettyn (1828–1902) – król Saksonii 1873–1902
 Albert I Grimaldi (1848–1922) – książę Monako 1889–1922
 Albert I Koburg (1875–1934) – król Belgów 1909–1934

Zobacz też 
 Albrecht I